Седьмой сезон вокального телешоу «Голос». 22 августа 2018 года было объявлено, что наставниками в этом сезоне стали Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе.

Сезон получил подзаголовок Перезагрузка.

Премьера состоялась на «Первом канале» 12 октября 2018 года. Правила проекта изменились

Наставники 
 Баста — рэп-исполнитель, композитор, продюсе.
 Ани Лорак — украинская эстрадная певица, представляла Украину на конкурсе «Евровидение-2008», где заняла 2-е место; народная артистка Украины.
 Сергей Шнуров — рок-музыкант, автор песен, лидер группировки «Ленинград».
 Константин Меладзе — композитор, музыкальный продюсер; заслуженный деятель искусств Украины.

Команды 

  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Выбыл в полуфинале
  Выбыл в четвертьфинале
  Спасён в нокаутах (имя вычеркнуто)
  Выбыл в нокаутах
  Выбыл в поединках

Слепые прослушивания

Выпуск № 1: Слепые прослушивания. 1-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 12 октября 2018 года. В начале выпуска Наставники — Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе — исполнили песню «Live Is Life»(Эвальд Пфлегер, Курт Рене Плиснир, Гюнтер Грасмук, Ники Грубер, Гервиг Рюдисер, русский текст Василий Вакуленко, Константин Меладзе).

Выпуск № 2: Слепые прослушивания. 2-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 19 октября 2018 года.

Выпуск № 3: Слепые прослушивания. 3-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 26 октября 2018 года.

Выпуск № 4: Слепые прослушивания. 4-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 2 ноября 2018 года.

Выпуск № 5: Слепые прослушивания. 5-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 9 ноября 2018 года.

Выпуск № 6: Слепые прослушивания. 6-я неделя 
Выпуск вышел в эфир 16 ноября 2018 года.

Поединки

Выпуски № 7−8: Поединки 
Впервые за историю проекта каждый Наставник лишается возможности спасти двух выбывающих участников из других команд. 24 участника, которые выиграют свои поединки, пройдут в этап «Нокауты».

Нокауты

Выпуски № 9−10: Нокауты 
В каждой команде каждого наставника осталось шесть участников. Каждый Наставник разделил свою команду на две тройки и оставит в проекте лишь одного вокалиста из каждой тройки. Впервые на этом этапе появляется возможность спасения одного участника из другой команды.

Четвертьфинал

Выпуск № 11: Четвертьфинал 
Прямой эфир четвертьфинала состоялся 21 декабря 2018 года. В команде каждого Наставника остались три участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Полуфинал прошли по два вокалиста от каждой команды.

Полуфинал

Выпуск № 12: Полуфинал 
Прямой эфир полуфинала состоялся 28 декабря 2018 года. В команде каждого Наставника остались два участника. По результатам голосования зрителей и наставников в Финал прошло по одному вокалисту от каждой команды.

Финал

Выпуск № 13: Финал 
Прямой эфир финала состоялся 1 января 2019 года. Четыре сильнейших вокалиста проекта (каждый из них — в своей команде) исполнили по две сольных песни и одну — в дуэте со своим наставником.

Лучший наставник сезона 
Результаты

  Лучший Наставник
  Второе место
  Третье место
  Четвёртое место

  Лучший Наставник выпуска

Рейтинги сезона

Примечания

Ссылки 

Телесезоны 2018 года
Телесезоны 2019 года
Голос (Россия)